Земледе́льческий переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Земледельческий переулок — улица в Москве.
 Земледельческий переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Земледельческий переулок — улица в Днепре.

См. также 
 Земледельческая улица